„Елиминационна клетка 2012“ (Elimination Chamber 2012) е турнир на Световната федерация по кеч.

Турнирът е pay-per-view и се провежда на 19 февруари 2012 г. на „Брадли Център“.

Мачове

Елиминационната Клетка входове и елиминации мача за (титлата на световната федерация)

Елиминационната Клетка входове и елиминации мача за (световната титла в тежка категория) 

Елиминационна клетка
Кеч турнири в Милуоки